

Акмектеп — село, Баянаульський район, Павлодарська область
 Акмектеп — село, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область